Eurosiden ist der Name folgender Pflanzen in der Gruppe der Rosiden:

 Eurosiden I (Fabiden)
 Eurosiden II (Malviden)